Adam Abramek (ur. 1962) – polski kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista
 Wiktor Abramek (ur. 1947) – polski inżynier budownictwa